Carolina Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carolina Hill (Massachusetts)	
 Carolina Hill (North Carolina)